Différentes maisons de la Dîme :
 la maison de la Dîme, monument historique de la commune française de Rablay-sur-Layon située dans le département de Maine-et-Loire ;
 la maison de la Dîme, bâtiment remarquable de la commune suisse de Saint-Blaise située dans le canton de Neuchâtel ;
 la maison de la Dîme à Aigle dans le canton de Vaud en Suisse.